In 2022 werd de 25ste editie van de Campeonato Potiguar Segunda Divisão gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte. De competitie werd georganiseerd door de FNF en werd gespeeld van 28 september tot 13 november. Alecrim werd kampioen.

Eindstand

 (1): Atlético Potengi kreeg vier strafpunten
  

Campeonato Potiguar
Pot